Vicker steht für:
 Vicker (Virginia), Unincorporated Community in Montgomery County (Virginia), Virginia

Vicker ist der pseudonyme Familienname folgender Personen:
 Angus Vicker, Pseudonym von Henry Felsen (1916–1995), US-amerikanischer Autor

McVicker ist der Familienname folgender Personen:
 Roy H. McVicker (1924–1973), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus

Siehe auch:
 Wicker
 Ficker
 Vickers (Begriffsklärung)